Richmond Heights (Flórida) —  região censo-designada no estado da Flórida
Richmond Heights (Missouri) —  cidade do estado de Missouri
Richmond Heights (Ohio) —  cidade do estado de Ohio
East Richmond Heights —  região censo-designada no estado da Califórnia

Ver também
 Richmond

Desambiguações de topônimos